Kamzík může být: 
 Kamzík (Rupicapra), rod divokých horských koz
 Kamzík (Bratislava) (439 m), vrch v Bratislavě, v Malých Karpatech, s televizní věží a zimním areálem
 Kamzík (Mariánské Lázně), spočinek s rozhlednou nad Mariánskými Lázněmi v okrese Cheb
 Kamzík (Karlovy Vary), Kamzík zvaný Jelení skok, jeden ze symbolů Karlových Varů